Cà Mau (provincie) - een provincie in Vietnam
Cà Mau (rivier) - een rivier in Vietnam
Cà Mau (stad) - een stad in Vietnam